Монахэн, Мо́нахан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители 
 Монахэн, Камерон (род. 1993) — американский актёр,
 Монахэн, Патрик (род. 1969) — американский певец, автор песен, композитор и актер. См. также 
 
 
 Примечания